

Giorno 1 (28 giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [3],  Jannik Sinner [19],  Nikoloz Basilašvili [24],  Reilly Opelka [27],  Alejandro Davidovich Fokina [30] 
 Singolare femminile:  Petra Kvitová [11],  Veronika Kudermetova [29]

Giorno 2 (29 giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alex De Minaur [15]
 Singolare femminile:  Serena Williams [6],  Kiki Bertens [17],  Alison Riske [28]

Giorno 3 (30 giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Pablo Carreño Busta [11],  Casper Ruud [12],  Aslan Karacev [20],  Ugo Humbert [21],  John Isner [28]
 Singolare femminile:  Sofia Kenin [4],  Bianca Andreescu [5],  Belinda Bencic [9],  Jessica Pegula [22],  Anett Kontaveit [24],  Petra Martić [26],  Ekaterina Aleksandrova [32]

Giorno 4 (1º luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Gaël Monfils [13],  Grigor Dimitrov [18]
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [3],  Viktoryja Azaranka [12],  Maria Sakkarī [15],  Dar'ja Kasatkina [31]

Giorno 5 (2 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Diego Schwartzman [9],  Daniel Evans [22],  Fabio Fognini [26],
 Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [11],  Elise Mertens [13]

Giorno 6 (3 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Cameron Norrie [29],  Taylor Fritz [31]
 Singolare femminile:  Anastasija Pavljučenkova [16]

Giorno 7 (5 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [4],  Andrej Rublëv [5],  Roberto Bautista Agut [8],  Cristian Garín [17],  Lorenzo Sonego [23]
 Singolare femminile:  Iga Świątek [7],  Barbora Krejčíková [14],  Elena Rybakina [18],  Cori Gauff [20]

Giorno 8 (6 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [2]
 Singolare femminile:  Karolína Muchová [19],  Ons Jabeur [21]

Giorno 9 (7 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [6],  Félix Auger-Aliassime [16],  Karen Chačanov [25] 
 Singolare femminile:

Giorno 10 (8 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: 
 Singolare femminile:  Aryna Sabalenka [2],  Angelique Kerber [25]

Giorno 11 (9 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Denis Shapovalov [10],  Hubert Hurkacz [14]
 Singolare femminile:

Giorno 12 (10 luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: 
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [8]

Torneo di Wimbledon 2021